Антидиффамацио́нная ли́га () — американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям.

История 
Основана еврейской организацией «Бней-Брит» в 1913 году для борьбы с антисемитизмом и антисемитами. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Организация имеет 30 отделений в США и 3 отделения в других странах (Иерусалим, Москва). Годовой бюджет составляет $ 50 млн. Директором АДЛ является Абрахам Фоксман.

Основание организации было инициировано  в связи с судебным процессом над Лео Франком, 29-летним евреем. Управляющий фабрики Лео Франк был признан виновным в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки Мэри Фэган, работавшей на фабрике, и приговорён к смертной казни. После того, как губернатор заменил казнь на пожизненное заключение, Франк был похищен из тюрьмы и подвергнут линчеванию группой известных горожан в Атланте.

В 2003 году американский журналист Стив Они выпустил книгу «И мертвые поднимаются: убийство Мэри Фаган и линчевание Лео Франка», где, проанализировав документы и общаясь с людьми, пришёл к мнению, что Лео Франк был невиновен, а организаторами и участниками самосуда были самые уважаемые граждане штата, в том числе губернатор, судья и глава Комитета ассамблеи штата по делам тюрем.

Деятельность 
Как отметил в 2007 году глава АДЛ Абрахам Фоксман: «У себя в Америке мы давно и успешно сотрудничаем с ФБР и с полицией».

По оценкам экспертов АДЛ, число антисемитов в Соединённых Штатах составляет примерно 35 миллионов человек.

В 2003 году Антидиффамационная лига заявила, что в готовящемся к выходу фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы» могут содержаться «оскорбительные эпизоды, способствующие распространению антисемитизма». Гибсон отверг обвинения в антисемитизме. В 2014 году Гэри Олдмен принёс официальные извинения лиге за защиту Алека Болдуина и Мела Гибсона. А. Фоксман прокомментировал ситуацию так: «Заявления Гэри Олдмена безответственно выстраиваются в классическую антисемитскую небылицу о мнимом еврейском контроле над Голливудом и киноиндустрией».

В 2007 году АДЛ признала, что действия Турции в отношении армян в период с 1915 по 1918 год «были равносильны геноциду».

Критика 
Лингвист и социальный активист Ноам Хомский охарактеризовал Антидиффамационную лигу как забывшую про гражданские права во имя защиты израильской политики, что она представляет любую левую оппозицию израильским интересам как антисемитизм.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Организации, основанные в 1913 году
Появились в 1913 году в США
Борьба с антисемитизмом